Sihla:
 Sfânta Teodora de la Sihla
 Mănăstirea Sihla (sau: Schitul Sihla), o mănăstire ortodoxă
 Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, o catedrala din Chișinău, Moldova
 Sihla, Brezno - comună din Districtul Brezno, Slovacia

Vezi și 
 Sihlea, o comună în județul Vrancea, Moldova, România
 Sihleanu

Toponime românești